Josep Cervera i Grifol (1921-1981), escriptor i poeta valencià 
 Josep Cervera i Rocalba (1830 - 1910), músic
 Josep Cervera i Bret (1883 - 1969), contrabaixista i compositor de sardanes 
 Josep Maria Cervera i Berta (1904-1998), sacerdot, escriptor i músic.